

Geografia 
 Regno Unito
 Burbage – parrocchia civile del Leicestershire
 Burbage – parrocchia civile del Wiltshire

Letteratura 
 Burbage – poesia di Thomas Middleton del 1619